Аныб — топоним в Республике Коми:

 Аныб — село в Усть-Куломском районе Республики Коми.
 Аныб — сельское поселение в Усть-Куломском муниципальном районе Республики Коми.
 Аныб — река в Республике Коми, приток Прупта.
 Аныб — река в Республике Коми, приток Вычегды.